Peoples steht für:

 Peoples Energy, US-amerikanischer Energieversorger
 Peoples Rocks, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis

Peoples ist der Familienname folgender Personen:
 David Webb Peoples (* 1940), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Donovan Peoples-Jones (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Peoples (* 1933), US-amerikanischer Physiker
 Maurice Peoples (* 1950), US-amerikanischer Sprinter
 Woody Peoples (1943–2010), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 People’s